Wei – gwiazda (ε Sco)
 Wei – państwo chińskie w okresie Walczących Królestw (V-III w. p.n.e.)
 Wei – państwo chińskie w Okresie Trzech Królestw (220-265)
 Wei He – rzeka w chińskiej prowincji Shaanxi, w dolinie której położone jest miasto Xi’an.
 północna dynastia Wei – dynastia chińska (386-534)
 wschodnia dynastia Wei – dynastia chińska (534-550)
 zachodnia dynastia Wei – dynastia chińska (535-556)
 Wu wei – pojęcie filozofii i religii taoistycznej